Het seizoen 1911/12 was de derde editie van de Belgische Tweede Klasse en ging van start in september 1911 en eindigde in maart 1912. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). FC Liégeois werd kampioen na en testwedstrijd tegen CS Verviétois.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eredivisie voor de start van het seizoen:
 SC Courtraisien (laatste)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen:
 Berchem Sport
 Excelsior FC Hasselt
 FC Bressoux

Deelnemende teams
Deze ploegen speelden in het seizoen 1911/12 in Bevordering. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand Bevordering 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Uitslagentabel

Testwedstrijd om het kampioenschap 
De destijds geldende reglementering voorzag geen criteria om teams die met een gelijk aantal punten eindigden te rangschikken. De voetbalbond besliste om een testwedstrijd te organiseren tussen FC Liégeois en CS Verviétois op neutraal terrein om de kampioen aan te duiden.  FC Liégeois won deze testwedstrijd en werd kampioen.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eredivisie op het eind van het seizoen:
 FC Liégeois (kampioen)
 CS Verviétois (vice-kampioen)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar de regionale afdelingen op het eind van het seizoen:
 AS Anvers-Borgerhout (voorlaatste)
 Berchem Sport (laatste)

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2